Патрик Фицджеральд (, родился 19 марта 1956 года в Стратфорде, Лондон) — британский панк-поэт и исполнитель, получивший известность в конце 1970-х годов с EP Safety Pin Stuck In My Heart .

Возможно, первый в истории представитель фолк-панка (в 1978 году объявленный «британским Бобом Диланом»), Фицджеральд поначалу исполнял свои сатирические произведения под акустическую гитару и бэкинг-трек со студийными эффектами. Позже он записывался (в том числе под псевдонимом Джозеф Гарретт) со многими известными музыкантами, работавшими в разных стилях и жанрах (Penetration, Buzzcocks, Энн Кларк) и был участником группы Ghosts of Individuals. Патрик Фицджеральд в Британии известен также как театральный актёр.

Дискография 
Ранние записи Патрика Фицджеральда заинтересовали немецко-британский звукозаписывающий лейбл Polydor Records Ltd. В 1979 году они подписали с ним контракт на запись своего первого альбома Grubby Stories. Альбом был записан с известными панк-музыкантами, включая Роберта Блэмайра из Penetration и Джона Махера из Buzzcocks. Пластинка содержала 17 треков, 7 из которых были записаны с этими музыкантами.

Фицджеральд появился в пост-панковском документальном фильме Rough Cut and Ready Dubbed в 1979-80 годах, исполнив вступительную песню «Island of Lost Souls» и одно выступление в течение фильма «Tonight» с Колином Пикоком на клавишных.

После длительного перерыва в начале 1990-х годов Фицджеральд вернулся к выступлениям, а также возобновил актерскую карьеру. Одним из самых громких явлений на сцене было его участие в пьесе Мольера «Скряга в Стратфорде».

Альбомы
 Grubby Stories (1979)
 Gifts and Telegrams (1982)
 Drifting Towards Violence (1983)
 Tunisian Twist (1986)
 Treasures from the Wax Museum (1993)
 Pillow Tension (1995)
 Floating Population (2006)

Примечания

Ссылки 
 Биография на Punk77

Певцы и певицы Великобритании
Панк-рок-музыканты Великобритании
Поэты Великобритании
Родившиеся в Лондоне
Авторы-исполнители Великобритании